Ел Валуарте има више значења:

 Ел Валуарте (Фронтера Комалапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Валуарте (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику